

patronymes
 George West (acteur)
 George West (cyclisme)

toponyme
 George West (Texas)